Iemand die drinkt
 Een ander woord voor alcoholicus
 Het dinosauriërgeslacht Drinker
 De drinker, een Nederlandse vertaling van het boek Der Trinker van Hans Fallada